Mauritania o Mauretania puede referirse a:

Territorios 
 Mauritania (oficialmente República Islámica de Mauritania), estado actual situado en el noroccidente de África.
 Colonia de Mauritania, período durante el cual el actual país formaba parte del África Occidental Francesa.
Mauritania precolonial, período de la historia del actual país que abarca desde los primeros asentamientos hasta su anexión a la federación colonial del África Occidental Francesa.
 Mauretania, región de la antigüedad constituida por:
 Reino de Mauritania, estado de la antigüedad ubicado en el norte de África.
 Mauretania Tingitana, provincia del Imperio romano creada tras la anexión del reino mauri.
 Mauretania Caesariensis, provincia romana creada tras la anexión del reino mauri.
 Mauretania Sitifensis, provincia romana creada por Diocleciano en el 294 con la parte oriental de la provincia de Mauritania Cesariense.

Transporte naval 
 , transatlántico de 1906 perteneciente a la naviera británica Cunard Line, bautizado en honor de la antigua región del mismo nombre.
 , otro transatlántico de la Cunard Line botado en 1938, bautizado en honor del anterior buque.